Die Abkürzung FEA steht für:

 Far Eastern Air Transport, eine taiwanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Finite-Elemente-Analyse, Berechnungsverfahren, siehe Finite-Elemente-Methode
 FLAG Europe-Asia, siehe Fiber-Optic Link Around the Globe
 Féderation Européenne d’Aïkido
 Fliegerersatzabteilung, Flugschulen der Luftstreitkräfte des Deutschen Kaiserreichs
 Formalin-Eisessig-Alkohol, feingewebliche Fixierungsmethode
 Funkempfangs- und Auswerteeinheit, ein elektrisches Gerät für die Meldung von ÖPNV-Fahrzeugen an Lichtsignalanlagen
 Fédération Internationale pour l’Éducation Artistique

Der Vorname Fea bezieht sich auf das russische Wort für Fee, sprich Фея. Alternative Schreibweisen: Feia, Feya.

Fea ist auch der Familienname folgender Personen:
 Carlo Fea (1753–1836), italienischer Archäologe
 Leonardo Fea (1852–1903), italienischer Entdecker, Zoologe und Maler

Fea steht für:
 Badb, eine irische Sagengestalt

FEA